

Anno 
 858 o 858 a.C.

Codici 
 858 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tebbutt Observatory, di Edgewood, nella Contea di Santa Fe, nel Nuovo Messico

Matematica 
 858 – numero